RC possède plusieurs significations :

Droit 
 Règlement de consultation, un document décrivant un marché public et détermine les conditions d’envoi et de jugement des offres.
 Règlement de copropriété, un document dans le domaine de la copropriété.
 Responsabilité civile :
 la responsabilité civile est l'obligation faite à une personne de réparer le préjudice causé à autrui ;
 une assurance nécessaire pour toute location, utilisation de véhicule, ou inscription dans un établissement scolaire.
 Rupture conventionnelle du contrat de travail en droit français.
 RC ou R.c., abréviation issue de l'anglais , « décisions rendues » par une juridiction.

Politique 
 Rassemblement du centre, un mouvement politique démocrate-chrétien belge.

Physique 
 Circuit RC, un filtre électronique composé d'une résistance et d'un condensateur.

Industrie automobile 
 Racing Car, un terme utilisé en automobile pour caractériser certains modèles.
 RC Design, une marque de fabrique des jantes d'automobiles.
 Rally Car, un nom donné à une version sportive de la Peugeot 206 (206 RC) et de la Peugeot 207.
 Lexus RC, un coupé commercialisé par la marque Lexus.

Radios 
 Radio Campus, une station de radio associative.
 Radio Culturelle, une station de radio publique tunisienne.

Autres 
 République du Cameroun.
 , une expression retrouvée dans les noms de nombreux clubs sportifs.
 Rap Contenders, un championnat de clash entre MC se déroulant en 3 rounds.
 Récoltant Coopérateur, une catégorie de viticulteurs en Champagne.
 Regards Citoyens, association française.
 Registre du commerce, un recueil suisse des raisons sociales en économie.
 Release Candidate, un terme anglais qui désigne les toutes dernières versions d'un logiciel susceptibles de devenir la version finale.
 Religieuse du Cénacle, une membre de la Congrégation religieuse de Notre-Dame du Cénacle.
 Research Chemicals, des drogues synthétiques.
 Route Coloniale, un terme utilisé pour des routes en Indochine française.
 RC, abréviation de Radio contrôle ou Radiocommande.

Sigle 
 Atlantic Airways, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes.
 Croatie, selon la liste des préfixes OACI d'immatriculation des aéronefs.
 Taïwan (pour Republic of China), selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.